Максимова Антоніна Михайлівна (1916-1986) — російська акторка. Заслужена артистка Росії
 Максимова Антоніна Олександрівна (1931–2009) — Заслужена артистка України
 Максимова Катерина Сергіївна (1939-2009) — російська радянська балерина та педагог
 Максимова Олена Геннадіївна (нар 1979) — російська співачка, екс-солістка групи «REFLEX».
 Максимова Олена Олександрівна (1905-1986) — російська акторка. Заслужена артистка Росії.
 Максимова Наталя Петрівна (1952) — українська художниця
 Максимова Світлана Борисівна (1958) — російська поетеса, прозаїк, художниця українського походження
 Максимова Світлана Василівна (* 1952) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Лавреатка премії ім. Є. Патона НАНУ.
 Максимова (Морська) Зінаїда Гнатівна (1884-1966) — російська драматична акторка

Максимова — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Максимова — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Максимов
 Максимово

Примітки 

Російські прізвища